Суперліга Албанії 2004–2005 — 66-й чемпіонат Албанії з футболу. Чемпіоном втретє поспіль стала Тирана.

Команди-учасниці

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Теута взяв участь у Кубка УЄФА 2005—2006 як переможець Кубку Албанії 2004—2005.

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Суперліга Албанії на soccerway 
 Суперліга Албанії на rsssf  

2004—2005
Албанія
Албанія